Alloway (New Jersey), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Alloway (Schotland), een plaats in Schotland